Imię i nazwisko Javier Álvarez nosili lub noszą m.in.:
 Javier Álvarez Salgado (ur. 1943) – hiszpański lekkoatleta, długodystansowiec
 Javier Álvarez Fuentes (ur. 1956) – meksykański kompozytor
 Javier Álvarez Arteaga (ur. 1958) – kolumbijski piłkarz i trener piłkarski
 Javier Álvarez del Rosario (ur. 1967) – hiszpański kajakarz, olimpijczyk
 Javier Álvarez Fernández (ur. 1969) – hiszpański piosenkarz